Ногай (значения):

 Ногай
 Ногайцы
 Ногай-казах
 Уйсын-ногай
 Карагаш-ногайлар

См. также 
 Нагай